Il singolare del torneo di tennis ATP Madrid 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale Éric Deblicker 7-5 7-5 3-6 2-6 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Madrid 1976